Mjölgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mjölgrund, Korsholm, Österbotten, 
 Mjölgrund, Ingå, Nyland,

Se även
Mjölksgrund

Robotskapade Finlandförgreningar